Cincinnatia floridana är en snäckart som först beskrevs av Georg von Frauenfeld 1863.  Cincinnatia floridana ingår i släktet Cincinnatia och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
floridana